Perophora är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Wiegmann 1835. Perophora ingår i familjen Perophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Perophora